Trnava può riferirsi a diversi toponimi:

Croazia
Trnava, comune della regione di Osijek e della Baranja

Repubblica Ceca
Trnava, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Trnava, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione

Slovacchia
Trnava, città capoluogo dell'omonima regione